A lista a seguir traz dados acerca dos campeonatos das copas estaduais de futebol realizadas no Brasil em 2007.

Ver também 
 Copas estaduais de futebol no Brasil
 Campeonatos Estaduais de Futebol do Brasil
 Confederação Brasileira de Futebol

Lista
Lista